Korning (plaats), plaats in Denemarken
 Korning (parochie), parochie in Denemarken